Джек Уорден (; 18 сентября 1920, Ньюарк, Нью-Джерси, США — 19 июля 2006, Нью-Йорк, США) — американский актёр. Наиболее известен российскому зрителю по роли Большого Бена в фильме «Трудный ребёнок» и его продолжениях (часть 2 и часть 3). Также снялся в фильме Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин». Дважды номинировался на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана (в 1976 году за роль в фильме «Шампунь» и в 1979 году за роль фильме «Небеса могут подождать»).

Личная жизнь 
С 1958 года и вплоть до смерти был женат на французской актрисе Ванде Дюпре (в 1970-х они разошлись, но развод не оформляли), которая родила ему сына Кристофера. В последние годы его здоровье сильно пошатнулось, что привело к тому, что в 2000 году он принял решение прекратить актёрскую деятельность. Умер от сердечной и почечной недостаточности в Нью-Йоркской больнице.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США